Oeciacus vicarius est un insecte originaire d'Amérique fortement invasif. Il se reproduit surtout sur les hirondelles rustiques et les hirondelles des falaises. On estime à 75% le taux de population infectée en Amérique du Nord. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18260518)

Notes et références 

Cimicidae